Дие́го Ло́пес Родри́гес (; 3 ноября 1981, Парадела, Луго, Галисия, Испания) — испанский футболист, вратарь клуба «Райо Вальекано».

Карьера 

25 января 2013 года Диего Лопес подписал контракт со своей бывшей командой, мадридским «Реалом», действующий до июня 2017 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Переход Лопеса в мадридский клуб вызвано с тем, чтобы он смог заменить Икера Касильяса, получившего травму. Свой первый матч Лопес сыграл 30 января 2013 года в полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (1:1). После этого стал выходить в стартовом составе команды.

Вызывался в сборную Испании на Кубок конфедераций 2009, однако на поле не выходил. Единственный матч за сборную провел 12 августа 2009 года против сборной Македонии в Скопье (3:2), выйдя на замену в середине второго тайма вместо Пепе Рейны, за оставшееся время не пропустил ни одного мяча.

23 мая 2017 года перешел в «Эспаньол» на перманентной основе. Каталонский клуб выкупил вратаря, выступавшего за команду на правах аренды. Контракт Лопеса с «Эспаньолом» рассчитан на срок до лета 2020 года, сумма отступных, прописанная в соглашении — 50 миллионов евро.

Достижения 
 Реал Мадрид C
 Обладатель Кубка Сообщества: 2002/03

 Реал Мадрид B
 Победитель Сегунды B: 2004/05
 Итого: 1 трофей

 Реал Мадрид
 Чемпион Испании: 2006/07
 Обладатель Кубка Испании: 2013/14
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
 Итого: 3 трофея

 Сборная Испании
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
 Всего за карьеру: 4 трофея

Статистика

Клубная статистика

«Сухие» матчи

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Луго»
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Райо Вальекано»